Death Certificate — другий студійний альбом Ice Cube, випущений 29 жовтня 1991 року на лейблах Lench Mob Records і Priority Records. Через його расово і політично насичений зміст, і жорсткі заяви Ice Cube про торгівлю наркотиками, расове профілювання і право зберігати і носити зброю, Death Certificate був схвалений критиками, але викликав шквал протиріч через його гострий зміст

Зміст 
За задумом Ice Cube, альбом був розділений на дві частини. Перша частина називається «The Death Side» (Сторона Смерти), що включала в себе 11 композицій і розповідає вона про те, що діялося на вулицях у той час, а саме про злочинність, продаж наркотиків, насильство і поліцейське свавілля. Для Європейського ринку версія альбому дещо редагувалася. Вона виключала треки Black Korea і No Vaseline. Трек Black Korea був сприйнятий як відповідь на смерть Латаші Харлінс, 15-річної афроамериканки, що була застрелена корейським власником магазину 16 березня 1991 року у сварці за пляшку апельсинового соку. Композиція «No Vaseline» це дистрек на колишніх колег по гурту NWA — Eazy-E, Dr.Dre, MC Ren, DJ Yella та їх менеджеру Джеррі Хеллеру. До цього дня цей трек є одним із найкращих дисків за всю історію хіп-хопу. Друга частина альбому називається «The Life Side» (Сторона життя).

Комерційний успіх 
Альбом сертифікований організацією RIAA як платиновий (себто той, що зміг подолати рубіж в мільйон проданих копій) 20 грудня 1991 року. На альбом вийшли сингли Steady Mobin і True to the Game, але особливого успіху вони не принесли.

Список композицій 

Музичні альбоми 1991